Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 205 dans le monde :

 Route fédérale 205 en Allemagne ;
 Route 205 au Nouveau-Brunswick, Canada ;
 Route 205 en Nouvelle-Écosse, Canada ;
 Route 205 au Québec, Canada ;
 Route 205 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada ;
 , plusieurs routes aux États-Unis ;
 Route 205 dans l’Oregon aux États-Unis ;
 Route nationale 205 en France ;
 Route régionale 205 en Slovénie.